Freiung bezeichnet:

 ein Gebiet im Mittelalter, in dessen Grenzen die Befreiung sonst allgemein gültiger Steuerabgaben oder anderer Rechtsvorschriften gilt, siehe Freiung

Freiung heißen folgende geographischen Objekte:

 Freiung (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freiung (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Freiung (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freiung (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Freiung (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Freiung (Stulln), Ortsteil der Gemeinde Stulln, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Freiung (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern

 Freiung (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Freiung (Wels), die westlich von der Schmidtgasse abgehende Gasse in Wels, Oberösterreich

Siehe auch:
 Freihung, Freyung (Begriffsklärung)